Облигация:
 Облигация ( — обязательство;  — долгосрочная,  — краткосрочная) — эмиссионная долговая ценная бумага.
 Дисконтная облигация (также бескупонная облигация, нулевая облигация, «нулёвка», , ) — один из видов облигаций, доход от которой кредиторы получают в виде глубокого дисконта.
 Корпоративная облигация — облигация, выпускаемая корпорациями (юридическими лицами) для финансирования своей деятельности.
 Инфраструктурная облигация — облигация, выпускаемая частными корпорациями или государственными компаниями для финансирования строительства инфраструктурного объекта (автомобильной дороги, порта, железной дороги, аэровокзала и т. д.).
 Биржевая облигация — финансовый инструмент, не требующий регистрации эмиссии регулятором, бумаги регистрируются самой биржей.
 Еврооблигация («евробонд» от ) — облигация, выпущенная в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемая с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также является иностранной.
 Мусорные облигации — высокодоходные облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня (ВВ или ниже).
 Государственные ценные бумаги:
 Государственные краткосрочные облигации (ГКО) — государственные краткосрочные бескупонные облигации Российской Федерации.
 Облигации федерального займа (ОФЗ) — облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации.
 Облигации сберегательного займа (ОГСЗ) — выпускались правительством РФ до 1998 года.
 Облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) были выпущены в обращение на основании постановления СМ — Правительства РФ № 222 от 15 марта 1993 года в счёт долгов Внешэкономбанка СССР (ВЭБ).
 Облигация (фильм, 1918) (, ) — короткометражный фильм Чарли Чаплина, выпущенный в 1918 году.

См. также 
 Бонд (неоднозначность).